Le mois de pluviôse était le cinquième mois du calendrier républicain français.
Le Pluviôse était un sous marin construit sur les chantiers de Cherbourg le , et coulé après avoir été percuté par un paquebot au port de Calais le .
 La Classe Pluviôse est un type de 9 sous-marins français, sur le modèle du Pluviôse
 Hugues Pluviôse (né en 1971), est un auteur-compositeur-interprète français.
 Le Pluviôse est un monument de bronze à Calais.